Ла-Пола-де-Гордон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтанья-Оксиденталь. Занимает площадь 157,43 км². Население — 3969 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de la Pola de Gordón

Муниципалитеты Леона